Le mot microlithe, construit à partir du grec  (« petit ») et  (« pierre »), signifie littéralement « petite pierre ».
 En géologie, un microlithe (ou microlite) est un cristal microscopique.
 En archéologie préhistorique, un microlithe est un petit outil de pierre taillée, réalisé sur lamelle et utilisé comme armature.